Die Wtora liga 2021/22 war die 73. Saison der zweithöchsten bulgarischen Fußballspielklasse. Sie begann am 24. Juli 2021 und endete am 21. Mai 2022.

Modus 
20 Mannschaften traten an insgesamt 38 Spieltagen, aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde, jeweils zwei Mal gegeneinander an. Die ersten drei Teams stiegen direkt in die Parwa liga auf. Der Vierte konnte noch über die Play-offs aufsteigen. Reservemannschaften waren nicht aufstiegsberechtigt. Die letzten vier Teams stiegen ab.

Vereine 
Die Aufsteiger Pirin Blagoewgrad, Lokomotive Sofia, der Absteiger Lok Gorna Orjachowiza, sowie die ausgeschlossenen Vereine Kariana Erden und Witoscha Bistriza wurden ersetzt durch die Absteiger der Parwa liga PFK Montana und SFK Etar Weliko Tarnowo, sowie Spartak Warna, Lewski Lom, Marek Dupniza, Mariza Plowdiw aus der Treta liga, sowie die beiden Reserveteams ZSKA 1948 Sofia II und Botew Plowdiw II.

Abschlusstabelle

Play-off 
!Stadion
|Sofia (Aleksandar-Schalamanow-Stadion)
|}
Beide Vereine blieben in ihren jeweiligen Ligen.

Torschützenliste

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle bulgarian-football.com (englisch)

Einzelnachweise 

2021 22
Fußballsaison 2021/22